Шата́ловка (Шата́лово) — упразднённая деревня Воронецкого сельсовета Елецкого района Липецкой области.

По документам известна со второй половины XVII века. В списке населенных мест 1862 году упоминается как деревня владельческая с 96 жителями.

За годы своего существования имела также название Нау́мщина. Оба топонима связаны с елецким служилым человеком Наумом Шаталовым.

В конце XIX века была куплена А. Н. Хвостовым. 

В 1987 году Шаталовка перестала быть населенным пунктом. Сохранились усадебный дом XIX века в стиле эклетики и сад Хвостова, который охраняется как дендрологический памятник природы.

Источники 
 
 Шаталовка. Усадьба Хвостовых

Упразднённые населённые пункты Елецкого района Липецкой области